Василий Иванович Тихонов:
 Тихонов, Василий Иванович (1910—1943) — рядовой, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Василий Иванович (1912—1939) — политрук, Герой Советского Союза.
 Тихонов, Василий Иванович (1921—2006) — начальник кафедры ВВИА имени Н. Е. Жуковского, лауреат Государственной премии СССР.